

Персонал 
 Екіпаж — особовий склад корабля, літака, танка тощо.
 Флотський екіпаж — базова частина в організації Російського імператорського флоту;
 Ластовий екіпаж — нижні чини в Російському імператорському флоті, не здатні нести службу на флотських екіпажах і призначені для виконання обов'язків на суші.

Техніка 
 Екіпаж — загальна назва легких ресорних пасажирських візків.
 Екіпаж (екіпажна частина) — конструктивна частина локомотива.

Фільми 
 «Екіпаж» — французький фільм, знятий у 1935 р.
 «Екіпаж» — радянський фільм-катастрофа, знятий в 1979 р.
 «Екіпаж» — російський фільм-катастрофа, знятий у 2016 р.